A todo corazón puede referirse a:

 A todo corazón, telenovela juvenil venezolana, transmitida en 1997.
 A todo corazón, película francesa de 1998, dirigida por Robert Guédiguian.